Theodor Rethwisch ist der Name folgender Personen:

* Theodor Rethwisch (1824–1904), deutscher Zollbeamter und Heimatdichter, siehe Karl Anton Theodor Rethwisch

Siehe auch:
 Theodor Rehtwisch (Schriftsteller) (1864–1912), deutscher Schriftsteller